Manuel Silvela y García de Aragón (1781-1832), écrivain, avocat et magistrat espagnol, afrancesado et ami de Francisco de Goya ;
 Manuel Silvela y de Le Vielleuze (1830-1892), avocat, écrivain, académicien et homme politique espagnol, petit-fils du précédent.